Castet est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Commune 
 Castet (Pyrénées-Atlantiques), commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Castet-Arrouy,  commune française du département du Gers, en région Occitanie ;
 Serres-Castet,  commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Taurignan-Castet,  commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie.

Voir aussi 

 Tour à signaux de Castet, sur le territoire de la  commune française d'Oô, dans le  département de Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Le lac de Castet, un lac français des Pyrénées, dans le  département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Alain Castet (né en 1950), évêque français ;
 Yves Castet (1922-1968), résistant français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France